Чемпіонат Білорусі з хокею 1996 — 4-й розіграш чемпіонату Білорусі. У чемпіонаті брали участь чотири  клуби.

Підсумкова таблиця

Дивізіон 2

Джерела 
 Сезон 1996 на eliteprospects 
 Архів 
 Архів 

1996
Білорусь